

Хілок — річка в Забайкальському краї та Бурятії, права притока Селенги
 Хілок — місто, районний центр, Забайкальський край
 Хілок — залізнична станція Забайкальської залізниці